Por Johnny Thunder pode estar à procura de:

Johnny Thunder, personagem da DC Comics; ou
Johnny Thunder, personagem LEGO.

Desambiguação